Ван дер Аа () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 ван дер Аа, Абрахам Якоб (1792—1857) — нидерландский литератор, составитель справочников
 ван дер Аа, Дирк (1731—1809) — нидерландский художник.
 ван дер Аа, Питер (1659—1733) — нидерландский издатель.
 ван дер Аа, Мишель (род. 1970) — нидерландский композитор.